Le Breuil, település Franciaországban, Allier megyében
Le Breuil, település Franciaországban, Marne megyében
Le Breuil, település Franciaországban, Rhône megyében
Le Breuil, település Franciaországban, Saône-et-Loire megyében
Le Breuil-Bernard, település Franciaországban, Deux-Sèvres megyében
Le Breuil-sous-Argenton, település Franciaországban, Deux-Sèvres megyében
Le Breuil-sur-Couze, település Franciaországban, Puy-de-Dôme megyében
Le Breuil-en-Auge, település Franciaországban, Calvados megyében
Le Breuil-en-Bessin, település Franciaországban, Calvados megyében